Дурнево  — деревня Курском районе Курской области России. Входит в состав сельского поселения Клюквинский сельсовет.

География 
Находится в центре региона, в южной части района, при реке Сейм, примыкая с северо-востока к деревне Долгое и с севера к посёлку Маршала Жукова.

 Улицы
В деревне улица Лесная.

 Климат
Дурнево, как и весь район, расположено в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

История 
В 2004 году вошло в состав муниципального образования «Клюквинский сельсовет», согласно Закону Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Развивается туризм. В деревне 167 домов.

В одном км к северу от Дурнево размещается военный городок "Маршала Жукова" (рядом с в/ч. 35535 448й рбр и в/ч 32406 - 53й збр 20й Армии.

Транспорт 
Дурнево находится в 1,5 км от автодороги федерального значения  (Курск — Воронеж — автомобильная дорога  «Каспий»; часть европейского маршрута ), на автодорогe межмуниципального значения  (Р-298 — Дурнево с подъездом к воинской части), в 3 км от ближайшей ж/д станции Клюква (линия Клюква — Белгород). На август 2020 года действует автобусный маршрут 452.

В 118 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Примечания 

Населённые пункты Курского района (Курская область)